Die COVID-19-Pandemie in Kamerun tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Am 6. März 2020 wurde die erste COVID-19-Erkrankung in Kamerun bestätigt. Die infizierte Person war ein französischer Staatsbürger, der am 24. Februar in der Hauptstadt Jaunde ankam. Der zweite Fall im Land wurde ebenfalls am 6. März angekündigt. Es handelte sich um einen kamerunischen Staatsbürger, der in engem Kontakt mit dem ersten Fall stand. Im WHO-Situationsbericht tauchte der erste Fall erstmals am 6. März 2020 auf.

Am 18. März schloss der kamerunische Premierminister Joseph Dion Ngute die Land-, Luft- und Seegrenzen.

Der erste COVID-19-bedingte Todesfall im Land ereignete sich am 24. März 2020. Dieser Todesfall tauchte am 25. März 2020 erstmals im WHO-Situationsbericht auf.

Die Gesamtzahl der COVID-19-Fälle stieg im Land bis Ende März 2020 weiter an. Am 30. März gab der Gesundheitsminister bekannt, dass in Kamerun 142 aktive Fälle und sechs Todesfällen registriert wurden. Ebenfalls am 30. März kündigte der Gesundheitsminister den bevorstehenden Start einer Coronavirus-Testkampagne in der Stadt Douala an, bei der Behördenmitarbeiter vom 2. bis 6. April in der Hauptstadt von Tür zu Tür gehen, so der Minister.

Am 10. April ergriff die Regierung sieben Maßnahmen, um die Verbreitung von COVID-19 in Kamerun zu stoppen. Die folgenden Maßnahmen traten am Montag, dem 13. April 2020, in Kraft:
 Maßnahme 1: Verpflichtung zum Tragen einer Schutzmaske in allen öffentlich zugänglichen Bereichen;
 Maßnahme 2: Wenn möglich lokale Herstellung von Arzneimitteln, Screening-Tests, Schutzmasken und hydroalkoholischen Gelen;
 Maßnahme 3: Einrichtung spezialisierter COVID-19-Behandlungszentren in allen regionalen Hauptstädten;
 Maßnahme 4: Intensivierung der Screening-Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Center Pasteur;
 Maßnahme 5: Intensivierung der Sensibilisierungskampagne in städtischen und ländlichen Gebieten in beiden Amtssprachen;
 Maßnahme 6: Fortsetzung der für die Wirtschaft wesentlichen Tätigkeiten unter strikter Einhaltung früherer Richtlinien;
 Maßnahme 7: Mögliche Sanktionen bei Verstößen gegen die Vorschriften.

Am 15. April kündigte Präsident Paul Biya nach Angaben der Menschenrechtskommission der Anwaltskammer Kameruns die Freilassung bestimmter Gefangener im Zusammenhang mit COVID-19 an.

Bis zum 19. April 2020 wurden von der WHO 1016 COVID-19-Erkrankungen und 21 COVID-19-bedingte Todesfälle in Kamerun bestätigt.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Kamerun wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

 
Kamerun